A106 oder A 106 steht für:
 A106 (Russland), regionale Fernstraße in Russland
 Agusta A106, italienischer U-Jagd-Hubschrauber
 Bundesautobahn 106, ehemals geplante Autobahn in Berlin
 Alpine A106, französischer Rallyewagen
 Autoroute A106, Autobahn in Frankreich

A106